Arda Turan (ur. 30 stycznia 1987 w Stambule) – turecki piłkarz, który występował na pozycji pomocnika. W latach 2006–2017 reprezentant Turcji.

Kariera klubowa 
Jako junior grał w Bayrampasa Altintepsispor i Galatasaray SK. Został włączony do pierwszej drużyny Galatasaray, a następnie wypożyczony do Vestel Manisaspor. Od 2006 ponownie był zawodnikiem Galatasaray.

9 sierpnia 2011 został oficjalnie zawodnikiem Atlético Madryt. Klub ze stolicy Hiszpanii zapłacił za transfer 12 mln euro.

9 maja 2012 wygrał z Atlético Ligę Europejską 2011/2012, gdzie w finale klub z Madrytu zmierzył się z Athletic Bilbao. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0.

10 lipca 2015 podpisał pięcioletni kontrakt z Barceloną, do którego przeszedł za kwotę 34 mln euro (+7 mln euro zmiennych). Zadebiutował w pucharze króla z Espanyolem. Pierwszego gola zdobył przeciwko Rayo Vallecano.

13 stycznia 2018 roku został wypożyczony z możliwością wykupu na 2,5 roku do İstanbul Başakşehir.

5 sierpnia 2020 roku powrócił do Turcji, do klubu Galatasaray, podpisując roczny kontrakt, z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

Statystyki klubowe 
 (aktualne na dzień 12 stycznia 2020)

Sukcesy

Galatasaray SK 
 Mistrzostwo Turcji: 2007/08
 Puchar Turcji: 2004/05
 Superpuchar Turcji: 2007

Atlético Madryt 
 Liga Europy UEFA: 2011/12
 Superpuchar Europy UEFA: 2012
 Mistrzostwo Hiszpanii: 2013/14
 Puchar Króla: 2012/13
 Superpuchar Hiszpanii: 2014

FC Barcelona 
 Mistrzostwo Hiszpanii: 2015/16
 Puchar Króla: 2015/16, 2016/17
 Superpuchar Hiszpanii: 2016

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Statystyki w bazie ESPN FC 
 
 

Reprezentanci Turcji w piłce nożnej
Piłkarze Galatasaray SK
Piłkarze Manisasporu
Piłkarze Atlético Madryt
Piłkarze FC Barcelona
Piłkarze İstanbul Başakşehir
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2008
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016
Piłkarze ze 100 i więcej występami w reprezentacji
Ludzie urodzeni w Stambule
Urodzeni w 1987